Swanville kan syfta på:

 Swanville, Maine
 Swanville, Minnesota